Во́дный тра́нспорт — вид транспортa, перевозящего грузы  и/или пассажиров по водным путям сообщения, как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным (каналы, водохранилища). Основным транспортным средством является судно.

По типу используемых акваторий подразделяется на: 
 Речной транспорт (перевозки по озёрам обычно относят к речному транспорту, за исключением самых крупных озёр — таких, как Каспийское море);
 Морской транспорт.
Морские суда должны обладать мореходностью, т. е. способностью не разрушаться и не тонуть при волнении; морские суда крупнее речных. 

Для погрузки и выгрузки служат порты (морские и речные); для пассажиров сооружают морские и речные вокзалы.

Водный транспорт отличается высокой провозной способностью и очень низкой себестоимостью перевозок; кроме того, он позволяет перевозить почти любые крупногабаритные грузы. Далее, водный транспорт жизненно важен там, где невозможны сухопутные перевозки: между континентами, островами, а также в слабоосвоенных районах.
Важной разновидностью водного транспорта являются паромы.

Скорость движения на водном транспорте относительно невысока, поэтому в настоящее время он почти не используется для деловых пассажирских перевозок. Зато он очень популярен у туристов и вообще любителей активного отдыха. Используются и большие туристические суда, и разнообразнейшие катера, яхты и лодки.

Особый вид водного транспорта — буер — передвигается под действием силы ветра на коньках по замёрзшей поверхности воды.

См. также 
 Водоём
 Список стран по длине водных путей

Ссылки 
 
 Новости речного и морского транспорта // transday.ru
 Водные внутренние перевозки СССР 
 Live Ships Map AIS — геоинформационная система , показывающая в реальном времени местоположение морских судов на карте Google Maps, их курс, скорость, информацию о каждом судне.
 Фотогалерея водного транспорта 

Виды транспорта